Tamba bezeichnet:
 Tamba, eine Stadt in der Präfektur Hyōgo auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 Provinz Tamba, eine historische Provinz in Japan
 einen Landkreis in dieser Provinz, später bekannt als Naka-gun (Kyōto)
 ein Dorf in diesem Landkreis: Tamba-mura (Kyōto) (heute: Kyōtango)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Tamba-chō (Kyōto) (heute: Kyōtamba (Kyōto))
 einen japanischen Klan (uji): Tamba (Klan)

Tamba ist der Familienname folgender Personen:

 Adama Tamba (* 1998), gambische Fußballspielerin
 Awa Tamba (* 1998), gambische Fußballspielerin
 Edward Tamba Charles (* 1956), sierra-leonischer Priester, Erzbischof von Freetown
 Mimmi Tamba (* 1991), norwegische Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin
 Pierre Tamba (* 1957), gambischer Minister für Gemeinden und Landverwaltung
 Roger Tamba M’Pinda (* 1998), französischer Fußballspieler
 Tetsurō Tamba (1922–2006), japanischer Schauspieler
 Tamba no Yasuyori (912–995), japanischer Arzt